

Patronyme
 Adrian Diel (1756-1839), médecin allemand.
 Anton Diel (1898-1959), homme politique allemand.
 Paul Diel (1893-1972), psychothérapeute français d'origine autrichienne.

Toponyme 
 Diel, village du Cameroun dans la région de l'Adamaoua

Flore
 Beurré Diel, nom donné à une poire créée par le pharmacien et savant Jean-Baptiste Van Mons.
 

Homonymie
Homonymie de patronyme